Codex Regius is een naam waarmee twee oude handschriften worden aangeduid:
Codex Regius (Nieuwe Testament), een 9e-eeuws handschrift van het Nieuwe testament
Codex Regius (Edda), een IJslands handschrift van de poëtische Edda